Krstić ist der südslawische Familienname folgender Personen:

 Biljana Krstić (* 1955), serbische Volksmusiksängerin
 Branislav Krstić (1922–2016), serbischer Architekt und Historiker
 Dobrosav Krstić (1932–2015), jugoslawischer Fußballspieler 
 Filip Krstić (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Jelena Krstic (* 1981), serbische Sängerin
 Lazar Krstić (* 1984), serbischer Politiker und Finanzminister
 Ljiljana Krstić (1919–2001), serbische Schauspielerin
 Milan Krstić (* 1945), serbischer Handballspieler und -trainer
 Milorad Krstić (* 1952), serbischer Maler, Grafiker und Fotograf
 Nenad Krstić (* 1983), serbischer Basketballspieler
 Ninoslav Krstić (1946–2012), serbischer General
 Perica Krstić (* um 1953), serbischer Fußballtrainer 
 Petar Krstić (1877–1957), serbischer Komponist
 Radislav Krstić (* 1948), bosnisch-serbischer Militär

Siehe auch:
 Dom braće Krstić